Der 16.  Giro di Sicilia im Motorsport, auch 16° Giro di Sicilia, fand am 8. April 1956 statt und führte über 1.088 km von Palermo nach Trapani und wieder zurück nach Palermo.

Das Rennen 

1956 gewann die Rennmannschaft des italienischen Sportwagenherstellers Ferrari, die Scuderia, zum dritten Mal den Giro di Sicilia, ein Straßenrennen in Sizilien. Nach dem Erfolg von Luigi Villoresi und Beifahrer Piero Cassani auf einem Ferrari 340MM Vignale Spider 1953 und dem Gesamtsieg von Piero Taruffi im 118LM 1955, siegten 1956 Peter Collins und Louis Klemantaski im Ferrari 857S 1956.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 131
 Gestartet: 131
 Gewertet: 52
 Rennklassen: 10
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 1088,000 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 9:59:53,000 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 1
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 1088,000 km
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Rennergebnisse

Sportwagenrennen
Motorsportveranstaltung 1956
Motorsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Sizilien